Courtenay est un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Bryce Courtenay (1933-2012), romancier australien 
 Charles Courtenay (19 comte de Devon ; 1975-),  pair héréditaire anglais et avocat ;
 Eamon Courtenay (1960-), homme politique brésilien ;
 Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1845-1929), linguiste polonais ;
 Thomas Courtenay (1782-1841), homme politique et écrivain britannique ;
 Tom Courtenay (1937-), acteur britannique ;
 

 Maison de Courtenay, ancienne famille française ;
 Maison capétienne de Courtenay, branche des Capétiens ;
 Maison de Courtenay de Powderham, branche cadette de la branche anglaise de la Maison de Courtenay.

Toponyme  

 Courtenay, commune française de l'Isère ;
 Courtenay, commune française du Loiret, chef-lieu du canton de Courtenay ;
 Démographie de Courtenay
 Élections à Courtenay
 Échangeur de Courtenay, échangeur autoroutier entre l'autoroute A6 et l'autoroute A19.
 Courtenay, ville de la Colombie-Britannique, au Canada ;
 Courtenay, ville du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Personnage de fiction 
 Guilbert Courtenay ou Guilbert de Guédelon, seigneur fictif propriétaire du château de Guédelon, château médiéval français construit au .